Глебени — название населённых пунктов.

Россия 
 Глебени — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Глебени — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Глебени — деревня в Сандовском районе Тверской области (Большемалинское сельское поселение).
 Глебени — деревня в Сандовском районе Тверской области (Лукинское сельское поселение).
 Глебени — деревня в Некоузском районе Ярославской области.